El inventor Francés, León Bollee fundador del famoso circuito de Le Mans, construyó una máquina capaz de realizar la multiplicación directa y no mediante sumas consecutivas en 1889 cuando tenía 19 años. Su familia necesitaba el dispositivo para ayudarles a preparar extensas tablas para su actividad en Le Mans. Mientras que años más tarde fue un devoto para diseñar, construir y correr veloces automóviles, Bollee también inventó otras calculadoras y máquinas de oficina. Su vida de inventor había comenzado a los 13 años cuando patentó una bicicleta acuática no sumergible. Un inglés llamado Rigby viajó con ella a través del Canal de la Mancha.
Construyendo sobre el diseño de Bollee, Otto Steiger de Zúrich desarrolló una máquina en 1893 que usaba una tabla mecánica y fue una versión automatizada de las "Varillas de Napier". Aunque engorrosa, la máquina fue popular, especialmente para el cálculo científico. Entre 1894 y 1935, fueron vendidas 4.655 máquinas bajo el nombre de "La Millonaria". Desde 1910 en adelante hubo disponibles versiones que eran operadas eléctricamente.

Bolle, Leon